Cadaval puede referirse a:

Apellido
 Cadaval (apellido), apellido hispanoportugués.

Títulos
Duque de Cadaval, el ducado de Cadaval es una rama menor de la Casa de Braganza.
Señorío de Cadaval, título antecesor del ducado de Cadaval.

Topónimos

España
Pazo de Cadaval, Nigrán, Pontevedra.

Portugal
 Cadaval (Portugal), un municipio en el distrito de Lisboa, Portugal.
 Cadaval (freguesia), una freguesia portuguesa del municipio de Cadaval, en el distrito de Lisboa, Portugal.